В группу 5 европейской квалификации чемпионата мира по футболу среди женщин 2015 вошли сборные шести стран: Албания, Бельгия, Греция, Нидерланды, Норвегия и Португалия.

Матчи в группе прошли в два круга с 21 сентября 2013 по 17 сентября 2014 года. Победитель группы квалифицируется в финальную часть чемпионата мира напрямую. Команда, занявшая второе место, имеет шанс на выход в раунд плей-офф.

Итоговая таблица

Результаты

Бомбардиры 
13 мячей
 Вивианн Мидема

12 мячей
 Алине Зелер

10 мячей
 Тесса Вулларт

9 мячей
 Рене Слегерс

8 мячей
 Каролина Хансен

6 мячей
 Изабель Херловсен

5 мячей

 Манон Мелис
 Ада Хегерберг
 Марин Мьелде

4 мяча

 Лике Мартенс
 Кристина Вигдаль Хегланд
 Элиза Торснес

3 мяча

 Лин Мерманс
 Мэнди Ван ден Берг
 Лаура Луиш
 Каролина Мендеш
 Жессика Силва

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА

Чемпионат мира по футболу среди женщин 2015
2013 год в женском футболе
2014 год в женском футболе